Сборная России по гандболу — команда, представляющая Россию на международных турнирах под руководством Международной федерации гандбола и европейских турнирах под руководством Европейской федерации гандбола. Может означать:
 Мужская сборная России по гандболу
 Женская сборная России по гандболу